Niemcy:
 Berlin-Plänterwald – dzielnica Berlina
 Berlin Plänterwald – przystanek kolejowy w Berlinie